Егіда:

 Егіда — щит Зевса.
 Егіда — супутник астероїда 93 Мінерва.
 Егіда — захист, заступництво.

Примітки

Див. також 
 Aegis